Хачатуря́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Хачатурян, Айлин (род. 1978) — ливанская певица.
 Хачатурян, Александр Саркисович (род. 1960) — российский скульптор.
 Хачатурян, Андрей Владимирович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Хачатурян, Арам Ильич (1903—1978) — советский композитор, дирижёр, Герой Социалистического Труда.
 Хачатурян, Армен Мовсесович (род. 1962) — армянский государственный деятель, военный прокурор Армении.
 Хачатурян, Ашот Богданович (1913—2006) — советский философ.
 Хачатурян, Ваагн Гарникович (род. 1959) — армянский государственный деятель, президент Армении с 2022 года.
 Хачатурян, Гаянэ Левоновна (1942—2009) — советская и грузинская художница.
 Хачатурян, Златослава Зальмоновна (более известна как Златослава Борисовна Каменкович; 1915—1986) — советская писательница, публицист, журналист.
 Хачатурян, Карэн Суренович (1920—2011) — советский и российский композитор.
 Хачатурян, Нина Александровна (1931—2020) — советский и российский историк-медиевист.
 Хачатурян, Сурен Ильич (1889—1934) — советский театральный деятель.
 Хачатурян, Хачатур Владимирович (род. 1954) — советский и украинский филолог.
 Хачатурян, Хорен Григорьевич (1913 — ?) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Хачатурян, Эдуард Агванович (род. 1975) — российский футболист.
 Хачатурян, Эмин Левонович (1930—2000) — советский дирижёр и композитор.
 Хачатурян, Энди (род. 1975) — американский музыкант.

См. также 
 
 
 Хачатурянц
 Дело сестёр Хачатурян (убийство)